Gerritsen ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Gerritsen (* 1985), niederländische Eisschnellläuferin
 Arjen Gerritsen (* 1970), niederländischer Politiker (VVD) und Bürgermeister von Almelo
 Ben Gerritsen (1948–2016), niederländischer Jazzperkussionist, Komponist und Bandleader
 Esther Gerritsen (* 1972), niederländische Theater- und Romanschriftstellerin
 Henk Gerritsen (1948–2008), niederländischer Landschaftsarchitekt
 Patrick Gerritsen (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Tess Gerritsen (* 1953), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Gerretsen